István Szabó – regista ungherese
István Szabó – canoista ungherese
István Szabó – calciatore e allenatore di calcio ungherese
István G. Szabó – atleta ungherese (n. 1965)